Кошелівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Кошелівська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район